Cryptocoryneum är ett släkte av svampar. Cryptocoryneum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cryptocoryneum